|-
| 132701 - || || 14 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132702 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132703 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132704 - || || 17 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132705 - || || 20 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132706 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132707 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132708 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132709 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132710 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132711 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132712 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132713 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132714 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132715 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132716 - || || 18 de juliol, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132717 - || || 22 de juliol, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132718 - || || 23 de juliol, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132719 - || 2002 PF || 1 d'agost, 2002 || Pises || Pises
|-
| 132720 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132721 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132722 - || || 3 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132723 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132724 - || || 4 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132725 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132726 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132727 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132728 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132729 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132730 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132731 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132732 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132733 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132734 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132735 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132736 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132737 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132738 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132739 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132740 - || || 6 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132741 - || || 6 d'agost, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 132742 - || || 7 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132743 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132744 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132745 - || || 4 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132746 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132747 - || || 11 d'agost, 2002 || Needville || Needville
|-
| 132748 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132749 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132750 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132751 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132752 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132753 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132754 - || || 5 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132755 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132756 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132757 - || || 5 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132758 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132759 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132760 - || || 11 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132761 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132762 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132763 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132764 - || || 9 d'agost, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132765 - || || 13 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132766 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132767 - || || 10 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132768 - || || 12 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132769 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132770 - || || 14 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132771 - || || 13 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132772 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132773 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132774 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132775 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132776 - || || 12 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132777 - || || 13 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132778 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132779 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132780 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132781 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132782 - || || 14 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132783 - || || 13 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132784 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132785 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132786 - || || 13 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132787 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132788 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132789 - || || 14 d'agost, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132790 - || || 14 d'agost, 2002 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 132791 - || || 11 d'agost, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 132792 - || || 10 d'agost, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 132793 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132794 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132795 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132796 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 132797 - || || 15 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132798 - || || 8 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132799 - || || 11 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132800 - || 2002 QM || 16 d'agost, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
2